The Rise of Brutality — третій студійний альбом американського хардкор-панк гурту Hatebreed, випущений 28 жовтня 2003 року.

Список композицій

Джерела 
 The Rise of Brutality  Allmusic
 The Rise of Brutality  last.fm

Альбоми Hatebreed
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2003